Саров:
 Саров — город-ЗАТО в Нижегородской области. Наукоград Российской Федерации.
 Саров — село в Геранбойском районе Азербайджана.
Саров — село в Тертерском районе Азербайджана.
 «Саров» — хоккейный клуб из города Сарова.
 Б-90 «Саров» — испытательная российская дизель-электрическая подводная лодка.
 Бейимсаров  — селение в Тертерском районе Азербайджана.